Bednarze peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne :
 Bednarze, village de la voïvodie de Łódź ;
 Bednarze, village de la voïvodie de Mazovie ;
 Bednarze, village de la voïvodie de Petite-Pologne.